Tullius – asteroide
 Tullius – cognomen romano
 Tullo Ostilio – antico re di Roma